Three Songs – EP del 2012 dei Twenty One Pilots
Three Songs – EP del 2002 di David Pajo
Three Songs – EP del 1981 dei Tall Dwarfs

Pagine correlate 
3 Songs